Ilm hace referencia a varios artículos:

Ciencia
Ilm (conocimiento), transliteración del término árabe علم, significa conocimiento, saber o ciencia

Lugares en Alemania
Río Ilm (llamado también Uim en bávaro)
Río Ilm, río que recorre Turingia.
Ilm-Kreis, Landkreis (distrito rural) en el estado federal de Thüringen

Acrónimo
 Information Lifecycle Management, estrategia para el almacenamiento de información;
 ILM Festival, festival de música metal;
 Industrial Light & Magic, empresa de efectos visuales;